Krisztus előtt
 Menandrosz (filozófus) (Kr. e. 4. sz.)
 Menandrosz (komédiaköltő) (Kr. e. 4-3. sz.)
 Menandrosz (történetíró) (Kr. e. 2. sz.) 
 Menandrosz (hadvezér) (Kr. e. 2. sz.) a Görög-Baktriai Királyság hadvezére

1. század
 Menandrosz,  szamáriai gnosztikus

3. század 
 Menandrosz (szónok) (3. sz.)

6. század
Menandrosz Protektor (6. sz.) bizánci történetíró